Эсферайен (, также: Исфараин или Мианабад) — город на северо-востоке Ирана, на территории остана Северный Хорасан. Административный центр одноимённого шахрестана.

История 
Город несколько раз подвергался разрушению со стороны воинственных соседей Ирана. В 1220 году Эсферайен был разрушен войсками монгольского военачальника Субедэя, но был восстановлен уже при Ильханидах. В 1731 году город был полностью разрушен в ходе вторжения афганцев.

География 
Город находится в южной части остана, в долине реки Эсферайен, к югу от хребта Аладаг. Абсолютная высота — 1249 метров над уровнем моря.
Эсферайен расположен на расстоянии приблизительно 45 километров к юго-юго-востоку (SSE) от Боджнурда, административного центра провинции и на расстоянии 555 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от Тегерана, столицы страны. Ближайший аэропорт расположен в городе Боджнурд.

Население 
По данным переписи, на 2006 год население составляло 51 321 человек.

Известные уроженцы 
В городе родились один из основоположников азербайджанской литературы- поэт Гасаноглы Иззеддин и персидско-таджикский поэт Азари Туси.

Примечания 

Города Северного Хорасана